«The House» — четвертий студійний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. В Британії альбом вийшов 24 травня 2010 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми Dramatico Records
Джазові альбоми